Ryuichi Kawamura - vocalista da banda Luna Sea
 Ryuichi Kiyonari - motociclista japonês
 Ryuichi Sakamoto - compositor japonês

Desambiguações de prenomes